VeDRA, udruga veterana Domovinskog rata i antifašista je neovisna, javna, demokratska, neprofitna, dobrovoljna, nestranačka, samostalna organizacija hrvatskih branitelja sudionika Domovinskog rata Republike Hrvatske i sudionika Domovinskog rata koji žive u inozemstvu, sudionika Narodnooslobodilačkog rata u zemlji i inozemstvu. 
Naziv Udruge na engleskom jeziku – Association of Veterans of the Homeland War and Antifascist
Skraćeni naziv Udruge - VeDRA 
Sjedište Udruge je Split.

Cilj Udruge: promicanje ideje antifašizma kao civilizacijske vrijednosti i humanističkog otpora svim oblicima diskriminacije.

Djelatnost Udruge su: 

-zaštita digniteta Domovinskog rata i Narodnooslobodilačke antifašističke borbe; 

-očuvanje samostalne i slobodne Hrvatske, razvoj demokracije, slobode građana i pravne države;

-promicanje antifašizma kao kulture sjećanja;

-promicanje humanističkih vrijednosti ljudskog dostojanstva i otpora svim oblicima diskriminacije po bilo kojoj osnovi;

-okupljanje hrvatskih branitelja sudionika Domovinskog rata i sudionika Narodnooslobodilačkog rata na području Republike Hrvatske i u inozemstvu;

-promicanje, očuvanje identiteta i tradicije Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata;

-obilježavanje obljetnica i bitnih događaja u Domovinskom ratu i Narodnooslobodilačkom ratu;

-stalna i sustavna borba protiv neofašizma, nacizma i sličnih necivilizacijskih ideologija, te svih drugih oblika diskriminacije; 

-suradnja s državnim tijelima i ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa branitelja;

-suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana i udrugama, ustanovama, zakladama drugih država, koje na bilo koji način skrbe o ratnim veteranima,

-iznošenje istine o Domovinskom ratu i Narodnooslobodilačkom ratu u zemlji i inozemstvu;

-zaštita časti i dostojanstva branitelja Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata;

-čuvanje uspomene na Domovinski rat i Narodnooslobodilački rat, te herojska djela njegovih sudionika;

-iniciranje i sudjelovanje u znanstvenom, umjetničkom, spomeničkom iskazivanju Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata;

-zalaganje za ostvarenje ljudskih prava, jednakost ljudi pred zakonom i za vladavinu prava, pravo na različitost i na međuljudsku toleranciju, a protiv rasne, nacionalne, vjerske, spolne, kulturne i svih drugih oblika diskriminacije te protiv organiziranog kriminala, korupcije i mita;

-okupljanje svih braniteljskih i antifašističkih snaga u jedinstveni front za očuvanje i primicanje antifašizma;

-razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva te drugih oblika društvene pomoći bolesnim i socijalno ugroženim članovima;

-afirmiranje i razvijanje braniteljskih i antifašističkih tekovina i tradicija;

-suprotstavljanje omalovažavanju, prekrajanju i reviziji tekovina Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata, a osobito oživljavanju i afirmaciji neofašizma u bio kojem obliku;

-zalaganje da se od zaborava sačuvaju značajni događaji i datumi Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata, kao i uloge istaknutih osoba Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata;

-zalaganje za očuvanje, razvijanje i uređenje spomeničke baštine, dostojno obilježavanje značajnih lokacija, s odavanjem pijeteta osobama koje su dale svoj život u Domovinskom ratu i Narodnooslobodilačkom ratu;

-poticanje i afirmacija umjetničkog stvaralaštva o Domovinskom ratu i Narodnooslobodilačkom ratu kroz organiziranje susreta, izložbi, proslava i komemoracija;

-suradnja sa srodnim braniteljskim – antifašističkim udrugama u zemlji i inozemstvu;

-poticanje znanstvenog vrednovanja i izdavačke djelatnosti na temu Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata, te ukazivanje na sve aspekte aktualnih problema koji potiču i afirmiraju neofašističke, totalitarne i antidemokratske tendencije;

-organiziranje razgovora i rasprava, u suradnji s drugim antifašističkim udrugama, zajednicama udruga ili savezima, političkim strankama, udrugama civilnog društva i predstavnicima organa vlasti, u okviru društvenih i kulturnih djelatnosti, s ciljem afirmacije i promicanja antifašizma Hrvatske;

-poticanje odgoja i obrazovanja mladih u duhu demokracije, tolerancije i zajedništva, zasnovanog na tekovinama i tradicijama Domovinskog rata i Narodnooslobodilačkog rata i antifašizma kao civiizacijske humanističke vrijednosti i kulture sjećanja; 

-razvijanje programa međunarodne suradnje;

-organiziranje i sponzoriranje stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine i sl.) u zemlji i inozemstvu radi iznošenja istine o Domovinskom ratu i Narodnooslobodilačkom ratu;

Vanjske poveznice 
Facebook sjedište

Hrvatske udruge